Ouattigué peut désigner :
 Ouattigué, la localité située dans le département de Koumbri au Burkina Faso
 Ouattigué, la localité située dans le département de Ouindigui au Burkina Faso
 Ouattigué, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso

Homonymie de localités